Toponyme et patronyme français occitan, connu notamment par :

 Jacques Salès, 1556 - 1593, prêtre jésuite français, théologien et prédicateur populaire, béatifié en 1926 en tant que martyr d’Aubenas.

 Joseph Claude Marie Charbonnel, 1775 - 1846, Comte de Salès et de l'Empire, général de division napoléonien

Ne pas confondre avec 
 Sallès

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme